gmina Borki – dawna gmina wiejska w powiecie łęczyckim, w guberni kaliskiej
 gmina Borki – dawna gmina wiejska w powiecie krzemienieckim, w województwie wołyńskim

Zobacz też 
 Borki (gmina)
 gmina Borki-Hiczyce
 gmina Borki Wielkie